Jörg Hoffmann (triatleet), Duits triatleet
 Jörg Hoffmann (rodelaar) (1963), Duits rodelaar
 Jörg Hoffmann (zwemmer) (1970), Duits zwemmer